Джоди Тейлор  (, род. 25 июля 1991 года, Портленд, Орегон, США) — американская порноактриса.

Биография 
Джоди Тейлор родилась в городе Портленд (штат Орегон), но выросла в небольшом городке штата Айдахо. В подростковом возрасте занималась плаванием и боевыми искусствами. Её первой работой было обучение верховой езде на ранчо.

Пришла в индустрию развлечений для взрослых в 2012 году, в 20-летнем возрасте. Среди наиболее известных компаний, с которыми работала Тейлор, значатся Evil Angel, Bang Bros и Naughty America.

На настоящий момент снялась более чем в 220 фильмах.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте агентства 101modeling
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США